

Geografia

Italia 
 Giardina Gallotti – frazione di Agrigento

Libia 
 Giardina – centro abitato nel distretto di Bengasi

Persone 
 Andrea Giardina (1949) – storico e accademico italiano
 Camillo Giardina (1907-1985) – politico, accademico e saggista italiano
 Carmen Giardina (1963) – attrice e regista italiana
 Emanuele Giardina, noto anche con lo pseudonimo di Eligi (1903-1986) – avvocato, politico e giornalista italiano
 Filippo Giardina (1974) – comico italiano
 Francesco Saverio Giardina (1860-1932) – docente e politico italiano
 Giacomo Giardina (1901-1994) – poeta italiano
 Gianfranco Giardina– ingegnere, giornalista e divulgatore CE e ICT
 Giovanna Giardina, nota con lo pseudonimo di Gaia Germani (1942-2019) – attrice italiana
 Girolamo Giardina (1943-2006) – botanico italiano
 Joseph Giardina (1929-2021) – direttore d'orchestra statunitense
 Pio Giardina (1884-1953) – vescovo cattolico italiano